Stoicănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stoicănești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Stoicănești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea